Busycotypus är ett släkte av snäckor. Busycotypus ingår i familjen Melongenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Busycotypus